Slumpen kan syfta på:
Slump – en icke kausal händelse
Slumpen (Nederkalix socken, Norrbotten) – sjö i Kalix kommun 
Slumpen (Råneå socken, Norrbotten) – sjö i Bodens kommun